Ferdinand III av Kastilien
 Ferdinand III av León
 Ferdinand III (tysk-romersk kejsare)
 Ferdinand III av Sicilien, se Ferdinand I av Bägge Sicilierna
 Ferdinand III av Toscana

eo:Ferdinando (regantoj)#Ferdinando la 3-a